El término umbrófilo puede referirse a:
 Umbrófila o esciófita, planta que crece a la sombra; 
 Relativo a las zonas de umbría o sombra; o
 Relativo al bosque o selva ombrófila.